Bowmore – villaggio sull'isola scozzese di Islay
 Bowmore – distilleria scozzese produttrice di whisky situata nell'omonimo villaggio
 Bowmore – census-designated place statunitense nello stato della Carolina del Nord